IXZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Blair (India)